Mahmod Mohamad Hejazi (1984. július 19. –) norvég labdarúgó, 2014 óta az Ullern csatára.

Jegyzetek 

1984-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Norvég labdarúgók
A Lillestrøm labdarúgói
Élő személyek